Dybała bzw. Dybala ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacy Dybała (1926–2016), polnischer Fußballspieler
 Paulo Dybala (* 1993), argentinischer Fußballspieler